Фёдор Михайлович Анисимов (19 марта 1914 год, хутор Курортный, Курская губерния — дата и место смерти не известны) — передовик производства, старший машинист турбины Нижнесвирской ГЭС Ленэнерго Министерства энергетики и электрификации СССР, Ленинградская область. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 19 марта 1914 года в Курской губернии. Осиротел в раннем возрасте. С 1934 года трудился разнорабочим на строительстве Нижнесвирской ГЭС. Окончил вечернюю школу рабочей молодёжи и курсы машинистов-турбинистов, после чего трудился машинистом гидротурбин на Нижнесвирской ГЭС.
После начала Великой Отечественной войны эвакуировался в Пермь, где работал на Краснокамской ГЭС. В 1944 году возвратился в Ленинградскую область и восстанавливал разрушенные Нижнесвирскую и Волховскую ГЭС. В 1944 году вступил в ВКПб).

4 октября 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны».

После выхода на пенсию проживал в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1966 года
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (01.04.1945) — за восстановление Волховской ГЭС
 Медаль «За трудовое отличие» (28.05.1952)
 Медаль «За трудовую доблесть» (02.03.1954)

Примечания

Литература 
 Рабочая энциклопедия: 1921—1985 годы / [Сост. А. Ф. Занин, Ю. В. Куканов, В. И. Михельсон, Г. И. Панков, С. Ф. Севастьянов. — Л.: Лениздат, 1986. — С. 155.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда: Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки